Катушев — русская фамилия. Известные носители:
 Катушев, Константин Фёдорович (1927—2010) — советский партийный и государственный деятель.
 Катушева, Зарема Гафаровна (род. 1954) — украинский юрист и политик, член КПУ.
 Катушева, Марита Викторовна (1938—1992) — советская волейболистка.